

Sigle 
 Ultima Online – videogioco
 Unità Organizzativa – nella pubblica amministrazione, e nell'organizzazione aziendale
 University of Oregon – università statunitense
 Urban operations, operazioni militari di guerra urbana.
 Unità Ospedaliera – in ambito medico

Codici 
 UO – codice vettore IATA di Hong Kong Express